USPO steht für:
 United States Patent Office, Patentbüro der Vereinigten Staaten
 US Poker Open, Pokerturnierserie
 U.S. Post Office, Filialen des United States Postal Service
 United States Probation Office, Teil des US Probation and Pretrial Services System der Bundesgerichte der Vereinigten Staaten
 Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine, eine der französischen Gewerkschaften im reglementierten Medizinsektor

Abkürzung